Alberto Grassi, footballeur italien
 Alex de Grassi, guitariste américain
 Giuseppe Grassi, écrivain italien
 Bruno Grassi, footballeur brésilien
 Carlo Grassi, cardinal italien
 Carlo Grassi, partisan italien
 Claudio Grassi, joueur de tennis italien
 Davide Grassi, footballeur italien
 Ernesto Grassi, philosophe italien
 Eugène Grassi (1881-1941), compositeur français
 Franz Dominic Grassi, marchand allemand avec descendance italienne
 Giacomo di Grassi, maître d'escrime
 Giorgio Grassi, architecte italien
 Giovanni Antonio Grassi, prêtre jésuite et président de l'Université de Georgetown
 Giovanni Battista Grassi, médecin et zoologiste italien
 Giuseppe Grassi, politicien italien, membre du Parti libéral italien
 Giuseppe Grassi, cycliste italien
 Giuseppina Grassi, cycliste professionnel sur route mexicain
 Grégoire Grassi (1833-1900), missionnaire franciscain et évêque italien, reconnu saint et martyr
 Josef Grassi, peintre de portrait et d'histoire autrichien
 Libero Grassi, fabricant de vêtements italien, tué par la Mafia
 Lucas di Grassi, pilote automobile brésilien
 
 Marco Grassi, footballeur suisse
 Mitch Grassi, membre du groupe a cappella Pentatonix
 Nicola Grassi, aussi connu sous le nom de Nicolo Grassi, peintre italien, actif dans le style late-Baroque ou Rococo
 Orazio Grassi, jésuite, astronome et mathématicien italien
 Paolo Grassi, imprésario théâtral italien
 Raymond Grassi
 Tullio Grassi, footballeur suisse.

Voir aussi 
 Grassi, une famille italienne
 
 De Grassi Street, une rue à Toronto, au Canada
 Di Grassi
 Grassi Museum
 Mount Lawrence Grassi
 Palazzo Grassi

Source de la traduction 

Patronyme italien